

Карашоки — село, Баянаульський район, Павлодарська область
 Карашоки — село, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Карашоки — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Карашоки — сопка у складі Казахського дрібносопковика